Santuario di San Felice – a Cazzano di Tramigna
 Santuario di San Felice – a Parabiago

Pagine correlate 

 Chiesa di San Felice